Minuten kan syfta på:

Minuten (uttagsautomat) – Swedbanks uttagsautomater
Minuten (TV-program) – ett underhållningsprogram i Sveriges Television
Minuten – tidräkning, se minut

Se även 
På minuten - ett radioprogram